Pendulum (péndulo en latín e inglés) puede referirse a:
 Pendulum, grupo musical de Drum & Bass.
 Pendulum, álbum del grupo Creedence Clearwater Revival del año 1970.
 Pendulum, canción de la cantante, compositora y bailarina británica FKA twigs.
 Pendulum, canción de la cantante Katy Perry.